Сераус (гора) - гора в Криму.
 Сераус (балка), Серауз - балка в Криму.